Down under o downunder (letteralmente «giù di sotto») è un termine colloquiale tipicamente britannico per indicare l’Australia e in misura minore la Nuova Zelanda e altre nazioni insulari del Pacifico meridionale.

Da esso derivano:

 Down Under, brano del 1942 scritto da John Birks “Dizzy” Gillespie per l’orchestra di Woody Herman, quest’ultimo essendo l’autore del titolo.

 Down Under, brano del 1981 del gruppo australiano dei Men at Work
 Down Under, film del 1927 di Harry Southwell
 Down Under, film del 2016 di Abe Forsythe
 Tour Down Under, corsa ciclistica australiana a tappe
 People's Choice Classic, anche detta Down Under Classic, corsa ciclistica australiana in linea che si tiene ad Adelaide